On appelle « millet japonais » ou « millet du Japon » deux espèces de plantes du genre Echinochloa (famille des Poaceae) :
 Echinochloa esculenta
 Echinochloa frumentacea